Pianacci è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Fiorentino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Fiorentino (San Marino)
 Capanne (San Marino)
 Crociale

Curazie dei castelli di San Marino